Пніктоге́ни, підгру́па нітроге́ну — елементи групи 15, або, за старою класифікацією, V групи головної підгрупи, періодичної системи елементів (родина Нітрогену)

У сучасній класифікації IUPAC підгрупою азоту — є 15 група, у старій класифікації як IUPAC так і CAS відповідно групи Va та Vb.

У групу входять азот N, фосфор P, миш'як As, сурма (стибій) Sb і вісмут Bi. Всі елементи мають електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня атому ns²np³ і можуть проявляти в сполуках ступені окиснення від −3 до +5. Перші представники підгрупи — азот і фосфор — типові неметали, миш'як і стибій виявляють металеві властивості, вісмут — типовий метал. Таким чином, у даній групі різко змінюються властивості складових її елементів: від типового неметала до типового металу. Хімія цих елементів дуже різноманітна і, враховуючи відмінності у властивостях елементів, при вивченні її розбивають на дві підгрупи — підгрупу азоту й підгрупу миш'яку.

Література 
 
 
 
 
 
 Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan. (1997), Chemistry of the Elements (2nd ed.), Oxford: Butterworth-Heinemann, ISBN 0-08-037941-9
 F. Albert Cotton, Carlos A. Murillo, and Manfred Bochmann, (1999), Advanced inorganic chemistry. (6th ed.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5
 Housecroft, C. E. Sharpe, A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall, ISBN 978-0-13-175553-6